Герцлия:

 Герцлия — город в Израиле между Тель-Авивом и Нетанией.
 «Герцлия» — израильский аэропорт, расположенный около города Герцлия.
 «Герцлия» — медицинский комплекс в Герцлии.
 «Герцлия» — гимназия в Тель-Авиве.